

Prénom 
Ben est un prénom, ou l'abréviation d'un prénom tel que , Benoît, ,  ou .

Marque de filiation 
Ben (en arabe ) dérive du mot « ibn » (ibnou,  : « fils [de] », ou plus généralement « descendant [de] ») et s'emploie à la place d'ibn en arabe dialectal, de même que son féminin bint () à la place d'ibna ( « fille [de]»). Suivi du nom du père, ce mot indique la filiation (le nom patronymique) ou l'appartenance à une tribu. Dans certaines régions on peut remonter jusqu'à huit à dix générations. Son pluriel est beni (déclinaison de  benou), qu'on trouve dans le nom de tribus et, par extension, de certains toponymes.

Ben, en hébreu (ben,  : fils), est un mot qui préfixe beaucoup de noms propres.

Interjections 

ben (de bien) [bɛ̃] est une interjection qui peut exprimer différentes émotions selon l'intonation avec laquelle elle est prononcée :
 « ben ! », pour l'évidence (synonyme de « Mais enfin voyons ! ») ;
 « ben… » pour l'ignorance.

Personnalités 
Ben est le pseudonyme de plusieurs personnalités : 
 Ben, pseudonyme de Benjamin Vautier, artiste français d'origine suisse, né en 1935 ;
 Le Magasin de Ben, œuvre de cet artiste ; 
 Ben, pseudonyme de Benoît Poher, chanteur du groupe Kyo ;
 Ben, pseudonyme d'Yvan Hinge, producteur de musique électronique né en 1982 et cofondateur du label Givichy Universal ;
 Ben, pseudonyme de Cédric Ben Abdallah, humoriste français ;
 Ben, pseudonyme de Albert Desprechins, journaliste et scénariste de bande dessinée ;
 Ben, pseudonyme de Benjamin Duterde né en 1984, chanteur français, qui se faisait appeler Ben l'Oncle Soul entre 2009 et 2020.

Toponyme 

 Ben, ville du Burkina Faso, département Tansila ;
 Ben, ville d'Iran, dans la province de Chahar Mahaal et Bakhtiari ;
 Ben, village faisant partie de la commune de Huy (Belgique). Jadis Ben-Ahin était un village autonome et une commune qui regroupait 5 villages (Gives, Ben, Ahin, Saint-Léonard et Solière). Huy était donc une ville-commune qui n'avait aucun autre village dans sa principauté.

Musique 
 Ben, album de Michael Jackson sorti en 1972 ;
 Ben, chanson de Michael Jackson sorti en 1972, extraite de l'album homonyme ;
 Ben l'Oncle Soul, chanteur français.

Cinéma et télévision 
 Ben, film de Phil Karlson sorti en 1972 ;
 Ben, série télévisée diffusée en .

 Ben, personnage de fiction de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Ben, personnage de fiction de la série télévisée Les Feux de l'amour incarné par Justin Baldoni ;
 Ben, personnage de fiction du dessin animé Ben 10 ;

Bande dessinée 
 Ben, une bande dessinée de Daniel Shelton publiée dans le journal québécois Le Soleil

Linguistique  
 Ben, seconde lettre de l'alphabet arménien
 Ben, langue parlée par les Mobas

Jeux vidéo 
 BEN, entité mystérieuse trouvée dans une Cartouche d'un jeu The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Marque commerciale 
 Ben's Original, anciennement Oncle Ben's en France, est une marque commerciale de riz long grain étuvé.

Pornographie 
 Ben, orgasme inattendu ou bien une éjaculation sur une partie du corps qui dans la plupart des cas correspond au bras ou à l'avant bras.

Code 

BEN ou ben est un code qui peut signifier :
 BEN,  ;
 ben, le bengali, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 BEN, Bénin,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 PH-BEN, Benguet, province de Philippines, selon le code ISO 3166-2:PH.

Sigle 
  (où BEN signifie Bright Entertainment Network), chaîne de télévision britannique qui s'adresse principalement aux Africains expatriés vivant en Europe.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Code

fi:Ben#Tunnettuja Benejä